Mit Ostreich können in der Geschichtswissenschaft bezeichnet werden

 das Oströmische Reich (Byzantinisches Reich), der aus der Reichsteilung von 395 hervorgegangene östliche Teil des Römischen Reiches
 das Ostfränkische Reich, der östliche Teil des 843 im Vertrag von Verdun geteilten Frankenreiches